Le Trophée Bravo a été décerné, de 1978 à 2015, au meilleur joueur de football âgé de moins de 21 ans évoluant en Europe, par le magazine italien Guerin Sportivo. 

Jusqu'en 1992, seuls les joueurs de moins de 23 ans participant dans l'une des trois compétitions européennes (Ligue des champions, Coupe des Coupes et Coupe de l'UEFA) pouvaient gagner le trophée. À partir de 1992, tous les joueurs de moins de 21 ans jouant dans un championnat européen pouvaient être candidats au trophée Bravo.

Palmarès

Bilan

Par club vainqueur

Par pays vainqueur

Notes

Article connexe 
 Golden Boy (football)

Lien externe 
  José Luis Pierrend, The "Bravo" awards sur rsssf.com, RSSSF, , consulté le 

Palmarès de football en Europe